Inglewood se puede referir a:

Australia 
 Inglewood (Perth), suburbio;
 Inglewood (Queensland), ciudad;
 Inglewood (Victoria), ciudad.

Canadá 
 Inglewood (Calgary), barrio;
 Inglewood (Edmonton), barrio.

Estados Unidos 
 Inglewood (California), ciudad;
 Inglewood (Nebraska), villa;
 Inglewood (condado de Mecklenburg), área no incorporada de Virginia;
 Inglewood (condado de Rockingham), área no incorporada de Virginia;
 Inglewood-Finn Hill (Washington), lugar designado por el censo.

Nueva Zelanda 
 Inglewood (Nueva Zelanda), localidad de la región de Taranaki.

Sudáfrica 
 Inglewood (Provincia Oriental del Cabo), localidad.